Kitchee Sports Club er et fodboldhold fra Hong Kong med base i Kowloon. Det blev grundlagt i 1931 og konkurrerer i øjeblikket i Hong Kong Premier League.

Klubben har vundet Hong Kong Premier League tre gange, Hong Kong First Division seks gange og Hong Kong FA Cup fire gange i deres historie. I de sidste 5 år vandt Kitchee lidt mere end 50% af alle mulige trofæer, der konkurreres i Hong Kong.

Historie

Formation 
I slutningen af 1920'erne dannede en gruppe Hongkongere et fodboldhold for at konkurrere i Hongkongs tredje division . Først i 1931 blev holdet etableret som Kitchee Sports Club.

Kitchee blev grundlagt som en græsrodsorganisation, da de manglede finansiering til at betale de administrations- og faciliteteromkostninger, der var nødvendige for at blive en multisportklub. Først i 1934, da klubben var i stand til at samle penge til at leje et kontor på 130 Johnston Road i Wan Chai , blev de optaget som medlemmer af Hong Kong Football Association .

2. verdenskrig 
I 1939 ramte japanske bomber ved et uheld Hong Kong under den anden kinesisk-japanske krig. Klubens optegnelser i løbet af denne tid blev ødelagt under bombningen.

Da Stillehavskrigen begyndte, faldt Hong Kong til japanerne den 25. december 1941 , og derfor blev klubbens operationer indstillet i løbet af den tre år, otte måneders japanske besættelse af Hong Kong .

Efter den japanske overgivelse af Hong Kong i august 1945 vendte tidligere medlemmer af Kitchee tilbage til klubben. De besluttede at hjælpe med at genoplive den kinesiske amatøratletiske føderation i Hong Kong og oprette det kinesiske fodboldforbund i Hong Kong, Hongkongs kinesiske fodbolddommerforening og Hongkong kinesiske fodboldspillerens broderskab.

Efter krigen til 1964 
Efter krigen blev Kitchee optaget i Hong Kong First Division League 1947–48, hvor de vandt ligatitlen, klubbens første store trofæ. Mellem 1947 og 1964 vandt klubben tre Hong Kong First Division titler, en Second Division titel, fire Hong Kong Senior Shield og en Hong Kong Junior Shield .

I denne periode opdagede Kitchee Hong Kong fodboldlegender Yiu Cheuk Yin og Lam Sheung Yee . Yiu førte klubben til sine første to First Division-titler og blev senere kendt som "Treasure of Hong Kong Football." Lam tilbragte i alt 14 år på Kitchee, delte mellem to trylleformularer og var en del af hvert Kitchee-hold, der vandt en trofæ mellem 1948 og 1964.

1965 til 2003 
I 1965–66 vandt Kitchee kun et spil, mens han trak fire andre i sæsonen, hvor han sluttede på andenpladsen. Klubben blev nedrykket efter en 17-årig spell i den øverste flyvning. I den efterfølgende sæson gled Kitchee ind i 3. division for første gang på tre årtier.

I slutningen af 1980'erne blev Law Ding Chun ansat som den nye formand for Kitchee. Law flyttede hurtigt for at modernisere Kitchee's operationer og købte forsikring til alle sine spillere for at give dem ro i sindet i tilfælde af en skade. Hans ændringer fungerede, da Kitchee snart blev forfremmet tilbage til Anden Division.

I 1991–92 vandt Kitchee Second Division-titlen og vendte tilbage til den øverste flyvning for første gang på 26 år. Troppen i denne periode indeholdt mange fremtidige Hong Kong-internationaler, herunder Yau Kin Wai , Chung Ho Yin , Yeung Hei Chi , Yeung Ching Kwong , Dale Tempest , samt den tidligere engelske international Mark Barham . Kitchee tilbragte tre sæsoner i den øverste flyvning, før de blev nedrykket sammen med Kui Tan i slutningen af sæsonen 1994-95 .

I sæsonen 1998-99 vandt Kitchee forfremmelse tilbage til First Division samt Hong Kong Junior Shield . Året efter blev truppen ledet af en rygrad med unge lokale spillere som Lee Wai Lun , Man Pei Tak og Ng Wai Chiu. Disse blev dog hurtigt skrabet af større klubber, og på grund af utilstrækkelige udskiftninger led holdets præstation, og Kitchee blev igen nedrykket ved afslutningen af sæsonen 2000–01 .

Forud for 2002-03 sæsonen, tidligere Hongkong landshold leder Chan Hung Ping blev ansat som Kitchee manager. Han førte holdet til anden divisions titel i hans en eneste sæson som manager.

En ny guldalder 
Efter sin tilbagevenden til First Division i 2003 blev Kitchee et af de mest fremtrædende hold i Hong Kong, og vandt tre trofæer i to sæsoner under træner Dejan Antonic : to i (2005–2006) og en i sæsonen 2006-2007. Klubben sikrede 2. pladsen i ligaen sammen med ligamestre Sydkina, der allerede havde kvalificeret sig til AFC Cup som Hong Kong Senior Shield vindere. Som et resultat blev Kitchee en af to Hong Kong-repræsentanter i AFC Cup 2008 .

Siden 2009 har klubben været partner for det kinesiske universitet i Hong Kong i sit IPPE-program (Injury Prevention and Performance Enhancement).

Kitchee blev inviteret til at deltage i Singapore Cup 2010 , og blev det første Hong Kong-hold, der deltog i turneringen. Klubben tabte mod Etoile FC 4: 6 over to ben i kvartfinalen.

I sæsonen 2010-11 , under træner Josep Gombau , vandt Kitchee sin første ligatitel på 47 år med et point over erkerival Sydkina, hvilket gjorde det muligt for klubben at konkurrere i både Barclays Asia Trophy 2011 , hvor de tabte 0: 4 til Chelsea og 0: 3 til Blackburn Rovers og i AFC Cup 2012 .

Mellem 2011 og 14 kombinerede Kitchee-spillere for at vinde årets fodboldspiller i fire lige år. Modtagerne af denne pris var Roberto Losada i 2011, Lo Kwan Yee i 2012, Huang Yang i 2013 og Fernando Recio i 2014.

I 2012 forelagde Kitchee Foundation et vellykket forslag til Hong Kong Jockey Club Charities Trust om et ungdomsfodboldtræningscenter. Klubben modtog over $ 44 millioner HK fra tilliden til oprettelsen af en træningsbane i Shek Mun , Shatin , New Territories . Jockey Club Kitchee Center, som det senere blev kaldt, åbnede i 2014. Tilliden leverede 90% af finansieringen, mens resten delvis kom fra indtægterne fra en Kitchee vs Arsenal udstillingskamp, hvor de trak 2–2. Bortset fra at fungere som træningsbane for Kitchee's første hold og Kitchee Academy, tilbyder centret også faciliteter til uddannelsesbureauet-Godkendt professionelt fodboldspillerforberedende program, som Kitchee sammen tilbyder med Yan Chai Hospital Tung Chi Ying Memorial Secondary School, for at integrere fodboldtræning i almindelig skoleplan og tidsplan.

I oktober 2012 donerede Arsenal 780.000 dollars til Kitchee Foundation til støtte for ungdomsuddannelsescentret.

Klubben vandt titlen i First Division 2013–14 . Den følgende sæson, Kitchee vandt den konstituerende Hongkong Premier League , den 2014-15 HKFA Cup og 2014-15 League Cup , færdiggøre diskant for anden gang.

I 2016-17 gennemførte Kitchee en diskant for tredje gang, erobre 2016-17 Senior Shield , den 2016-17 Hongkong FA Cup og 2016-17 Hongkong Premier League titel. Klubben promoverede længe assistenttræner Chu Chi Kwong til hovedtræner og direktør for fodbold. Den brasilianske angribende midtbanespiller Fernando vandt prisen 2017 fodboldspiller af året, mens angriberen Sandro vandt Golden Boot.

I løbet af AFC Champions League- kvalifikationen 2017 vandt Kitchee mod Vietnames Hà Nội 3–2, men tabte i slutrunden til Ulsan Hyundai i straffe.

Kitchee kvalificerede direkte 2018 AFC Champions League- gruppespillet gennem deres HKPL-titel. Deltagelse af Diego Forlán i januar 2018 øger også opmærksomheden hos Hong Kong. På trods af at de i øjeblikket er i bunden af tabellen, formåede de at opnå en 1–0 sejr over Kashiwa Reysol , hvilket gjorde dem til det første hold nogensinde fra Hong Kong, der vandt et spil i historien til AFC Champions League- gruppespillet. Indenlandske vandt Kitchee 2017–18 Hong Kong Premier League , 2017–18 Hong Kong FA Cup og Hong Kong Sapling Cup 2017–18 og afsluttede en diskant for anden sæson i træk og den fjerde i klubbens historie.

Nuværende hold 

 Fra 15. juli 2019

Sport i Hongkong